Esther Vergeer era la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.In finale Aniek Van Koot ha sconfitto Sabine Ellerbrock col punteggio 6-1, 1-6, 7-5.

Teste di serie

  Aniek Van Koot (campionessa)

  Sabine Ellerbrock (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2013